Ирте́ньев — русская фамилия, имеет женскую форму Иртеньева. Известные носители:
 Николенька Иртеньев — главный герой псевдо-биографической повести Льва Толстого «Юность».
 Иртеньев, Игорь Моисеевич (род. 1947) — русский поэт, журналист и телеведущий, представитель иронического направления в поэзии.
 Иртеньева, Нина Леонидовна — заслуженная артистка РСФСР.